Первый дивизион Мальты 1973/1974 () — 59-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1973/1974
Мальта
Мальта
1973 год на Мальте
1974 год на Мальте